Topònims:
 Adair (Iowa), localitat estatunidenca a Iowa
 Adair (Oklahoma), localitat estatunidenca a Oklahoma
 Adair Village, localitat estatunidenca a Oregon

 Biografies:
 Tatum Adair, actriu estatunidenca
 Tom Adair, guionista i compositor estatunidenc

Vegeu també 
 Comtat d'Adair